Шкловский — еврейская топонимическая фамилия (Шклов). Известные носители:

Известные носители 
 Шкловский, Борис Ионович (род. 1944) — советский и американский физик-теоретик.
 Шкловский, Виктор Борисович (1893—1984) — советский писатель, литературовед, критик и киновед, сценарист, племянник И. В. Шкловского.
 Шкловский, Григорий Львович (1875—1937) — советский дипломат, большевик.
 Шкловский, Евгений Александрович (род. 1954) — советский и российский прозаик.
 Шкловский, Иосиф Самуилович (1916—1985) — советский астроном и астрофизик, лауреат Ленинской премии.
 Шкловский, Исаак Владимирович (Вульфович) (известен под псевдонимом Дионео; 1864—1935) — русский публицист и этнограф.
 Шкловский, Михаил Олегович (род. 1983) — российский актёр театра и кино, сын О. М. Шкловского.
 Шкловский, Олег Менделевич (род. 1947) — советский и российский актёр театра и кино, телеведущий.
 Шкловский, Роман Леонидович — российский геолог, фотожурналист, оператор, режиссёр телевизионных программ и документальных фильмов; автор телесериала «Один на реке».
 Шкловский, Эдуард Исаакович (род. 1933) — советский футбольный судья.

Двойная фамилия 
 Тиктинский-Шкловский, Виктор Маркович (1928—2020) — советский и российский психолог, специалист в области патологии речи и нейрореабилитации. 
 Шмидт-Шкловская, Анна Абрамовна (1901—1961) — пианистка и музыкальный педагог, автор оригинальной методики лечения профессиональных заболеваний пианистов.

География 
 Шкловский район — на севере Могилёвской области Беларуси.

Музыка 
 Шкловский — музыкальная группа, созданная кинорежиссёром Местецким.

Астрономия 
 (2849) Шкловский () — астероид, открытый в 1976 году в Крымской астрофизической обсерватории Николаем Черных. Назван в честь Иосифа Самуиловича Шкловского.

См. также 
 Скловский
 Шклов — город в Могилёвской области, административный центр Шкловского района.
 Шкло — посёлок городского типа в Яворовском районе Львовской области Украины.
 Шкловское межледниковье — период геологической истории Земли, эон, входящий в средний плейстоцен. Другие названия — родионовское или рославльское межледниковье.
 Шкловское гетто — еврейское гетто, место принудительного переселения евреев города Шклова во время Холокоста.
 Барух из Шклова (Борух Шкловер, 1744—1808) — еврейский популяризатор науки из города Шклова, представитель Гаскалы.